Osoby o tym nazwisku:
 Darko Đukić – serbski piłkarz ręczny
 Jovan Đukić – czarnogórski lekkoatleta
 Miroslav Đukić – serbski piłkarz i trener piłkarski
 Nikola Đukić – czarnogórski szachista, arcymistrz
 Svetomir Đukić – serbski działacz sportowy
 Vladislav Đukić – serbski piłkarz